Чемпионат Франции по футболу 1969/1970 — 32-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 6-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 973 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Сент-Этьен» — «Ренн» — 8:2
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Лион» — «Сент-Этьен» — 1:7
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Нант» — «Аяччо» — 6:0
 «Сент-Этьен» — «Лион» — 6:0
 «Сент-Этьен» — «Ренн» — 8:2

Переходный турнир 
Помимо «Аяччо» и «Бастии» в переходном турнире участвовали «Нанси» и «Олимпик Авиньон», занявшие соответственно 2-е и 3-е места во втором дивизионе (победитель второго дивизиона «Ницца» вышла в Дивизион 1 напрямую). В переходном турнире между собой по 2 матча (дома и в гостях) проводили команды разных дивизионов. Первые две команды по итогам переходного турнира получали места в Дивизионе 1 следующего сезона.

Решения по составу Дивизиона 1 на следующий сезон 
В связи с отказом «Руана» от участия в Дивизионе 1 (по финансовым причинам) и принятием решения по расширению Дивизиона 1 до 20 клубов места в дивизионе сохранялись за 3-й и 4-й командами переходного турнира, а также «Валансьеном». Однако «Олимпик Авиньон» не предоставил финансовых гарантий и был заменён занявшим 4-е место во втором дивизионе клубом «Реймс».

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1969/1970
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1969 году
Спорт во Франции в 1970 году